Пост Ковалёво — остановочный пункт Октябрьской железной дороги между станцией Ржевка и платформой Ковалёво.

Расположен в посёлке Ковалёво, недалеко от исторического района Санкт-Петербурга — Ново-Ковалёво.

Имеются две высокие платформы друг напротив друга. Электрифицирован в 1958 году в составе участка Санкт-Петербург — Мельничный Ручей.

Название объясняется существовавшим здесь ранее примыканием пути на ветку от Ржевки к Заневскому Посту (примыкание к ней имело также название Раздельный Пост). 

Пригородный поезд соединительного тогда направления Ржевка — Горы (изначально на тепловозной тяге под тепловозом ТЭП60, затем дизель-поезд Д1 Выборгского депо, с 1985 года шестивагонный электропоезд, а в самые последние годы обращения восьмивагонный электропоезд) имел там (с 1988 года «по требованию») остановку. Путь примыкания был окончательно разобран в связи со строительством Кольцевой автомобильной дороги, стрелки были сняты ещё раньше.

Ссылки 
 Ковалёво-пост на wikimapia.org

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района
Транспорт Всеволожска